O Grande Prémio da Holanda de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
 Corrida: 26 de Junho de 2004
 Número de voltas: 19
 Distância:114.513 km

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Temporada de MotoGP de 2004

Ligações externas
 Site oficial da prova

2004
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2004